

События 
 VIII Олимпиада. Согласно Павсанию, жители Писы в союзе с аргосским тираном Федоном проводили эти игры, силой отняв эту привилегию у жителей Элиды. Победителем в единственном виде спорта (беге на один стадий) стал Антикл из Мессении. Существует мнение, что в тексте Павсания нужно исправить VIII олимпиаду на XXVIII (668 год) для соответствия с Юлием Африканом.
 748 (5 год правления, или 750?) — 2-й намарский поход ассирийского царя Ашшур-нирари V
 В Сун у У-гуна родилась княжна, мать луского Хуань-гуна. При рождении на руке у неё была мета, что она выйдет замуж в Лу.
 Умер князь Сун У-гун, ему наследовал сын Ли (Сюань-гун, эра правления 747—729).

Римское царство 
 Царь: Ромул.

См. также

Примечания